Флаг Лима́нского муниципального района Астраханской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Описание 
«Флаг Лиманского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 с жёлтым клином, отходящим от древка на 2/3 длины полотнища, внутри волнистым и заполненным синим».

Обоснование символики 
Флаг Лиманского района по своему содержанию един и гармоничен: фигуры флага символизируют благоприятные природные и климатические условия Лиманского района для жизни населения, а также ведущие отрасли народного хозяйства: земледелие (золотое стропило), хлопководство, садоводство, овощеводство, виноградарство (зелёный цвет, серебро), производство рыбной продукции (лазоревая часть флага).

Красная часть полотнища аллегорически говорит о богатой и славной истории района Лиман — современный центр одноимённого района, основан в 1910 году по одной из версий калмыком Д. Долбановым, получившим название по фамилии, по другой — по названию ильменя, на берегу которого и был образован посёлок (впоследствии Долбанский район, затем, в 40-х годах XX века — Лиманский район).

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Геральдическая фигура стропило аллегорически показывает разветвлённую схему благоустроенных автомобильных дорог и мостовых переправ. Через территорию района проходят трассы федеральной автодороги Астрахань — Махачкала, железной дороги Астрахань — Кизляр, Волго-Каспийского канала по реке Бахтемир; территорию района пересекают также и магистральные трубопроводы, обеспечивающие транспортировку газа по маршруту Макат — Северный Кавказ; нефти по маршруту Казахстан — Новороссийск.

Стропило образует также букву «Л» — заглавную в названии района.

Стропило, внутри волнистое и заполненное синим, образно отражает название центра района: лиман — залив, образованный морем в низовьях реки Волги на территории Прикаспийской низменности, которая является самым молодым ландшафтом европейской части России.

Жёлтый цвет (золото) — это цвет солнца, зерна, плодородия, символизирует величие, уважение, великолепие.

Синий цвет символизирует красоту природы, безупречность, возвышенные устремления, добродетели.

Примечания